Burgstallberg ist der Name folgender Orte:

 Burgstallberg (Breitenberg), Ortsteil von Breitenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Burgstallberg (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark